Exgirls – nieformalny duet kuratorski powołany przez Magdalenę Ujmę (ur. 1968) i Joannę Zielińską (ur. 1976) w 2003 roku, początkowo w celu promocji sztuki genderowej i społecznie zaangażowanej oraz promowania wszelkiej twórczości kobiet.

Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym przez kuratorki był projekt Święto Kobiet (2004) w krakowskiej, nieistniejącej już Galerii Lokal, w którym wzięły udział: Anna Baumgart, Marta Deskur, Angelika Fojtuch, Elżbieta Jabłońska, Anna Jaros & Barbara Wiśniewska-Tchaban, Barbara Konopka, Karolina Kowalska, Grupa Sędzia Główny, Małgorzata Markiewicz, Laura Pawela, Aleksandra Polisiewicz, Efka S & grzenda.pl, Monika Wiechowska, Julita Wójcik.

Drugą edycją projektu był zorganizowany z Efką _S Światowy Turniej Antykoncepcji 8 marca 2005, a trzecią wystawa czeskich artystek Anetty Mony Chisy i Lucii Tkáčovej w krakowskiej galerii F.A.I.T. (2006).

W 2004 roku Exgirls wygrały konkurs kuratorski na wystawę o malarstwie w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej – powstało Piękno, czyli efekty malarskie. Kuratorki wspólnie zorganizowały także wystawę Boys (Bunkier Sztuki, Kraków 2005) oraz Bad news (Galeria Kronika, Bytom 2006).

Linki zewnętrzne

Bibliografia 
 Pierwotna wersja hasła pochodzi z tomu Tekstylia bis, Korporacja Ha!art, Kraków 2006.

Przypisy 

Polscy kuratorzy sztuki